Grupa samochodów w WRC
 Witaminy z grupy B
 Grupa B krwi